Furka lahko pomeni

 Furka, visokogorski prelaz v Švici
 Furka, je naselje v Makedoniji v okviru občine Dojran